Monye ist der Familienname folgender Personen:

Jude Monye (* 1973), nigerianischer Leichtathlet
Ugo Monye (* 1983), englischer Rugby-Union-Spieler